Het WTA-tennistoernooi van Bakoe (officieel Baku Cup) van 2012 vond plaats van 23 tot en met 28 juli 2012 in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel – Titelhoudster Vera Zvonarjova nam niet aan het toernooi deel. De verliezend finaliste van het vorige jaar, Ksenija Pervak uit Kazachstan, was als eerste geplaatst. Haar openingspartij, tegen de ongeplaatste Julia Cohen uit de Verenigde Staten, kreeg echter een voor haar ongelukkige afloop: Pervak werd na drie uur spelen door de hitte bevangen en moest per brancard van het veld af worden gedragen. De Amerikaanse zag daarmee haar grootste obstakel overwonnen en bereikte nadien haar eerste WTA-kwartfinale en ten slotte wist zij zelfs tot de finale door te dringen. Daar ontmoette Cohen het vijfde reekshoofd Bojana Jovanovski uit Servië – ook zij speelde de eerste WTA-finale van haar carrière. Het kostte de Servische slechts twee sets (6-3 en 6-1) om de titel te grijpen. Ondanks geduchte landgenotes zoals Ana Ivanović en Jelena Janković, was het Jovanovski die de eerste Servische WTA-titel van het seizoen 2012 won.

Dubbelspel – Titelhoudsters Maria Koryttseva en Tatiana Poutchek namen niet aan het toernooi deel. Het eerste reekshoofd, Nina Brattsjikova en Aleksandra Panova uit Rusland, bereikte de halve finale, waar zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen, het als vierde geplaatste duo Iryna Boerjatsjok en Valerija Solovjeva. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste koppel Eva Birnerová en Alberta Brianti in twee sets. Geen van beide zegevierende Russinnen had eerder in een WTA-finale gestaan, enkel- noch dubbelspel.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Bakoe 2012
Bakoe